Sclerogaster är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Sclerogaster i familjen Sclerogastraceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Octavianinaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Sclerogaster